Mozolewo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze.
 Mozolewo – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorski, w sielsowiecie Nowy Pohost.